Etrit Berisha, joueur de football albanais 
 Johan Berisha, un joueur de football suisse
 Sali Ram Berisha, homme politique albanais, ancien président de la République, premier ministre